Остаточная плавучесть — в теории подводной лодки: разница между действительным запасом плавучести и расчётным, погашаемым с помощью цистерн главного балласта (ЦГБ).

Разница возникает из-за того, что объем ЦГБ постоянен и задан конструктивно, исходя из расчетных водоизмещений (надводного и подводного), в то время как действительные водоизмещения переменны. Они зависят от действительной нагрузки и действительной плотности воды.

Существуют и другие факторы, создающие остаточную плавучесть (см. схему), но они постоянны и их действие можно учесть, задавая расчетное водоизмещение.

Остаточная плавучесть компенсируется с помощью уравнительной цистерны.

См. также 
 Теория подводной лодки
 Принципы и устройство подводной лодки

Литература 
Бондаренко, А. Г. Основы устройства ПЛ. Курс лекций для слушателей военно-морских учебных заведений. Л., 1982

Тактико-технические характеристики плавсредств